Lameth ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexandre de Lameth (1760–1829), französischer Politiker 
 Charles de Lameth (1757–1832), französischer General
 Louis Charles de Lameth (1723–1761), französischer Adeliger und Feldmarschall

Lameth ist der Name folgender Orte: 
 Lameth (Gemeinde St. Thomas), Ortschaft der Gemeinde Sankt Thomas, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich